Кара́кіс — прізвище.

Відомі носії:
 Йосип Каракіс (29 травня 1902, Балта — 23 лютого 1988, Київ) — радянський (український) архітектор, містобудівник, художник і педагог.
 Ірма Каракіс (нар. 4 листопада 1930, Київ) — радянський і український архітектор інтер'єрів, кандидат архітектури.

Прізвища